Zamuto oder Zamutó Bezeichnet:

 alternativ Zámutov, slowakische Gemeinde

 Elio Zamuto (* 1941), italienischer Schauspieler